James Connolly
David Connolly
Billy Connolly
Kevin Connolly
Maureen Connolly
Tyler Connolly
Cyril Connolly
Nathan Connolly
Harold Connolly

Desambiguações de sobrenomes